Кортенберг () — муниципалитет в Центральной Бельгии, провинция Фламандский Брабант. Расположен в Дейлеланде в 10 км к западу от Лёвена. Население на 1 января 2018 года составляло 20 214 человек.

История 
На территории Кортенберга было раскопано древнеримское сооружение. В ходе археологических раскопок был также обнаружен могильник франкского периода.

Первое упоминание датируется 1095 годом, когда епископ Камбре признал существование здесь религиозной общины, год считается датой основания Кортенберга. В 1222 году сюда переехали монахи, основав аббатство Кортенберг, существующее поныне и подчиняющееся архиепархии Мехелена-Брюсселя. Сохранились сторожка с готическими въездными воротами, построенными в начале XVII века, пивоварня — 1732 года, традиционный рыцарский зал и барочная часовня.

Известные уроженцы и жители 

 Марсо, Фелисьен, писатель, драматург, сценарист, эссеист, публицист. Член Французской академии

Примечания

Ссылки 
 Сайт Кортенберга
 Kortenberg 

Коммуны провинции Фламандский Брабант